Vaso sanitário - chamada popularmente de "privada"
 Propriedade privada
 Privacidade
 Setor privado
 Software proprietário

Desambiguação